Martin McCarrick – musicista britannico
Theodore Edgar McCarrick – ex cardinale e arcivescovo cattolico statunitense